__БЕЗКН__

Stenoplesictidae (Стеноплесиктидае — „збијене блиске ласице”) је неважећи кладус и изумрла полифилетска породица мачколиких звијери која се више не користи у научној класификацији. Ова породица је била дио натпородице Stenoplesictoidea, и у периоду од касног еоцена до средњег миоцена је настањивала подручје Европе, Африке и Азије. Стручни назив за чланове ове породице сисара је стеноплесиктиди.

Етимологија назива 
Назив ове породице води поријекло од:
 типског рода Stenoplesictis,
 и таксономски наставка -idae.

Систематика

Историја класификације 
Представници ове полифилетске породице дуго били проблем у класификацији. Касније је утврђено да је статус ове породице неважећи, те да су поједини родови, из ове породице сисара, представници породица Felidae и Viverridae, за друге да су представници инфрареда Feloidea, а остали да су примитивни чланови подреда Feliformia.

Класификација 
 Породица: †Stenoplesictidae
 Род: †Africanictis
 Род: †Alagtsavbaatar
 Род: †Anictis
 Род: †Asiavorator
 Род: †Mioprionodon
 Род: †Moghradictis
 Род: †Pseudictis
 Род: †Shandgolictis
 Потпородица: †Proailurinae
 Род: †Haplogale
 Род: †Proailurus
 Род: †Stenogale
 Род: †Viretictis
 Потпородица: †Stenoplesictinae
 Род: †Palaeoprionodon
 Род: †Stenoplesictis

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Stenoplesictidae.

Види још 
 Aeluroidea
 Feloidea
 Stenoplesictoidea
 Вивериди

Референце

Литература 

 Robert L. Carroll (1988) "Vertebrate Paleontology and Evolution." W. H. Freeman and Company, New York, 
 Hunt, R. M., Jr (1998) '"Evolution of the aeluroid Carnivora. Diversity of the earliest aeluroids from Eurasia (Quercy, Hsanda-Gol) and the origin of felids". American Museum Novitates; no. 3252 (PDF)
 de Bonis, L., S. Peigne, & M. Hugueney (1999) '"Carnivores feloides de l'Oligocene superieur de Coderet-Bransat (Allier, France)". Bulletin de la Société Géologique de France 170: 939-949.
 Morales, J., Pickford, M., Salesa, M. & Soria, D., (2000). "The systematic status of Kelba (Savage, 1965), Kenyalutra (Schmidt-Kittler, 1987) and Ndamathaia (Jacobs et al., 1987) (Viverridae, Mammalia) and a review of Early Miocene mongoose-like carnivores of Africa". Annales de Paléontologie: Vol. 86, #4, pp. 243–251.
 Morlo M. & Nagel D. (2007). "The carnivore guild of the Taatsiin Gol area: Hyaenodontidae (Creodonta), Carnivora, and Didymoconida from the Oligocene of Central Mongolia". Annalen des Naturhistorischen Museums Wien 108A: 217-231.

-
Неважећи таксони за сисаре